Lago di Vrana – lago di Urana sull'isola di Cherso
 Lago di Vrana – lago di Aurana o lago di Laurana vicino a Poschiane